A Temporada de World Series by Nissan de 2004 foi disputada em 8 pistas/18 provas. Nesse ano, todas as equipes utilizaram chassis Dallara (Dallara SN01) e motores Nissan (Nissan VQ). O finlandês Heikki Kovalainen, da equipe Pons Racing, foi o campeão.

Das 8 pistas utilizadas no campeonato, 4 eram situadas na Espanha (Valência - única que recebeu duas vezes a rodada dupla - , Jarama, Montmeló e Jerez), além de Magny-Cours (França), Estoril (Portugal), Lausitzring (Alemanha) e Zolder (Bélgica). Esta foi a última temporada da categoria sob chancela da Nissan.

Além de Kovalainen, outros 3 pilotos com passagem pela Fórmula 1 disputaram o campeonato: Ralph Firman (Gabord Reyco), Enrique Bernoldi (GD Racing) e Ryo Fukuda (Paul Belmondo Racing), ex-piloto de testes da BAR.

Equipes e pilotos

Classificação

Pilotos

Equipes

Links
 2004 World Series by Renault season info - Speedsport-Magazine.com

Temporadas de World Series by Nissan
2004 no automobilismo